Síň (zastarale též síně) je místnost sloužící k slavnostním, společenským, výstavním a jiným účelům.

Někdy se tímto výrazem označuje také předsíň.

Dále může jít také o: 

síň slávy
 síň slávy hokeje
 Hokejová síň slávy – síň slávy severoamerické NHL
 Síň slávy českého hokeje
 Síň slávy IIHF
 Síň slávy kladenského hokeje
 Síň slávy maďarského hokeje
 Síň slávy slovenského hokeje
 Síň slávy slovinského hokeje
 síň slávy jiných sportů
 Mezinárodní tenisová síň slávy
 Síň slávy českého stolního tenisu
 Síň slávy evropského stolního tenisu
 Síň slávy IAAF
 Síň slávy Mezinárodní federace stolního tenisu
 Síň slávy orientačního sportu
 jiná síň slávy
 Beatová síň slávy
 Síň slávy Grammy
 Síň slávy astronautů Spojených států
 Síň slávy českého pivovarství a sladařství

pamětní síň
 Pamětní síň pátera Jana Buly
 Pamětní síň Františka Drdly
 Pamětní síň Vincence Lesného
 Pamětní síň Jana Zrzavého
 Pamětní síň Jana Kubiše
 Pamětní síň Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže
 Pamětní síň Jaroslava Fraňka v Nezabudicích
 Síň Pavla a Antonína Vranických
 Síň rodáků (Jimramov)
 Velká pamětní síň krále Sedžonga

výstavní síň
 Galerie Nová síň
 Síň Lipských
 Výstavní síň Fotochema
 Výstavní síň U Zlatého melounu
 Výstavní síň divadla Semafor

 obřadní síň
 Nová obřadní síň u Starého židovského hřbitova v Praze-Josefově
 Vinohradská obřadní síň
 Židovská obřadní síň (Třebíč)
 koncertní síň
 Smetanova síň
 Dvořákova síň

smuteční síň
 Židenická smuteční síň

sloupová síň
 Sloupová síň Pražského hradu

společenská síň
 Národní síň

kapitulní síň

jiné
 Beatová síň slávy – album české rockové skupiny Blue Effect

Reference

Externí odkazy